Fenerbahçe Spor Kulübü 2015-2016 – stagione della squadra di calcio
 Fenerbahçe Spor Kulübü 2015-2016 – stagione della squadra di pallacanestro maschile
 Fenerbahçe Spor Kulübü 2015-2016 –  stagione della squadra di pallavolo femminile
 Fenerbahçe Spor Kulübü 2015-2016 –  stagione della squadra di pallavolo maschile